Cage II  (br: A Arena da Morte II) é um filme produzido nos Estados Unidos em 1994, dirigido por Lang Elliott.

Sequência do filme A Arena da Morte (Cage) (1989).

Sinopse
Depois de sobreviver no Vietnam e no circuito de luta clandestina, um homem se encontra diante de um novo conjunto de desafios neste drama de ação. Billy Thomas (Lou Ferrigno) é uma alma caridosa que possui um corpo colossal e um notável talento para as artes marciais. Tim Yum Lin (James Shigeta) é líder de um sindicato do crime do submundo que sonhou com uma maneira de lucrar com o tamanho de Billy e sua grande força: "seqüestrar Billy e segurá-lo em cativeiro, dizendo-lhe que seu melhor amigo foi morto e que ele deve obedecer, ou ele vai ser o próximo". Billy é forçado a lutar em uma espécie de "gaiola", onde os concorrentes sem medo se enfrentam em partidas brutais, observados e sob apostas.

Elenco

Ligações externas
 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1994
Filmes de ação dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes de artes marciais
Sequências de filmes